Макнил има више значења:
 Макнил (Аризона)
 Макнил (Арканзас)